Fufu bezeichnet:

 Fufu (Hund), Pudel des thailändischen Kronprinzen Maha Vajiralongkorn
 Fufu (Speise), Speise der afrikanischen Küche